Górny Taras (Bydgoszcz)
 Górny Taras (Gdańsk)